Guido Andreozzi e Eduardo Schwank erano i detentori del titolo ma Guido Andreozzi quest'anno non ha partecipato. Schwank ha giocato in coppia con Bagnis

Facundo Bagnis e Eduardo Schwank hanno battuto in finale Nicolás Barrientos e Eduardo Struvay 6–3, 6–3.

Teste di serie 

  Facundo Bagnis /  Eduardo Schwank (Campioni)
  Marcelo Demoliner /  Carlos Salamanca (semifinali)

  Ariel Behar /  Juan Carlos Spir (quarti di finale) 
  Sergio Galdós /  Roberto Maytín (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Seguros Bolívar Open Cali 2014